Allred Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allred Creek (Eleven Point River), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Allred Creek (Summit Creek), Fluss im Bundesstaat Washington
 Bill Allred Creek, Fluss im Bundesstaat Utah